Koffán Károly (1909–1985) grafikus, fotóművész, festőművész, ornitológus
 Koffán Károly (1940) festőművész, grafikus